Рудавський — прізвище.

 Рудавський Вавжинець-Ян (1617—1674) — річпосполитський історик і правник, римо-католицький священик.
 Рудавський Юрій Кирилович (1947—2007) — український фізик. Ректор Національного університету «Львівська політехніка».